Gigi Fernández e Nataša Zvereva hanno battuto in finale Jana Novotná e Arantxa Sánchez Vicario 66-7, 6-4, 7-5.

Teste di serie

 Jana Novotná /  Arantxa Sánchez Vicario (finale)
 Gigi Fernández /  Nataša Zvereva (Campionesse)
 Meredith McGrath /  Larisa Neiland (terzo turno)
 Nicole Arendt /  Lindsay Davenport (semifinali)
 Patty Fendick /  Mary Joe Fernández (semifinali)
 Amanda Coetzer /  Inés Gorrochategui (primo turno)
 Manon Bollegraf /  Rennae Stubbs (terzo turno)
 Gabriela Sabatini /  Brenda Schultz (terzo turno)

 Julie Halard-Decugis /  Nathalie Tauziat (quarti di finale)
 Conchita Martínez /  Patricia Tarabini (terzo turno)
 Elna Reinach /  Irina Spîrlea (quarti di finale)
 Katrina Adams /  Zina Garrison (quarti di finale)
 Laura Golarsa /  Caroline Vis (terzo turno)
 Wiltrud Probst /  Rene Simpson (primo turno)
 Elena Makarova /  Evgenija Manjukova (quarti di finale)
 Kristie Boogert /  Nicole Krijger-Jagerman (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Open di Francia 1995